Балги́н () — село у складі Жангалинського району Західноказахстанської області Казахстану. Входить до складу Мендешівського сільського округу.

Населення — 91 особа (2009; 103 в 1999).

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Жангалинського району
Села Західноказахстанської області